

Codici 
 MJC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Man (Costa d'Avorio)

Religione 
 M.J.C. – Suore Missionarie di Gesù Crocifisso